Онохин — русская фамилия; имеет женскую форму Онохина.

Известные носители 
 Онохин, Даниил Фёдорович (1914—2003) — советский фронтовой фотограф в 1941—1945 годах.
 Онохин, Сергей Михайлович (1909—1975) — заведующий отделением центральной больницы, Дятьковский район Брянской области, Герой Социалистического Труда.